Gogoșu (Mehedinți), een gemeente in Mehedinți, Roemenië
 Gogoșu (Dolj), een gemeente in Dolj, Roemenië